Zusammenhang steht für:

 Zusammenhang, Kohärenz in der Philosophie, siehe Kohärenztheorie #Zusammenhang
 Zusammenhang der Verwendung eines Wortes, siehe Kontext (Sprachwissenschaft)
 Der Zusammenhang, Roman von Leonardo Sciascia (1971)

Mathematik:
 statistischer Zusammenhang, siehe Korrelation
 Zusammenhang (Differentialgeometrie), Untersuchung der Richtungsänderungen auf einer differenzierbaren Mannigfaltigkeit
 Zusammenhang (Prinzipalbündel), entsprechende Abbildung für Prinzipalbündel
 Zusammenhang (Graphentheorie), Eigenschaft, dass je zwei Knoten durch eine Kantenfolge verbunden werden können
 Eigenschaft topologischer Räume, siehe Zusammenhängender Raum

Siehe auch:

 Kontext (Begriffsklärung)
 Relation